Anton av Lothringen (), född 4 juni 1489 i Bar i Frankrike, död 14 juni 1544 i Bar i Frankrike, var en lothringsk hertig från 1508 fram till sin död. Han var son till hertig René II av Lothringen och hertiginna Filippa av Geldern, samt gifte sig den 26 juni 1515 med Renée av Bourbon. Efter hertig Karl av Egmonds död 1538, krävde Anton titlarna "hertig av Geldern" och "greve av Zutphen" men lyckades aldrig få dem. Han tillhörde motreformationen och under hans styre kvävdes flera revolter.

Familj 

Tillsammans med Renée fick de sex barn, varav tre nådde vuxen ålder:

 Frans I (1517–1545)
 Anna (1522–1568)
 Nikolaus (1524–1577)
 Johan (1526−1532)
 Anton (1528−???)
 Elisabet (1530−???)

Referenser 

Födda 1489
Avlidna 1544
Män
Hertigar av Lorraine
Personer från Bar-le-Duc
Huset Lothringen